UFC 255: Фигейреду vs. Перес () — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 21 ноября 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Дейвисон Фигейреду победил Алекса Переса удушающим приёмом в первом раунде и защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. В со-главном бою вечера Валентина Шевченко победила Женнифер Майя единогласным решением судей и защитила титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован титульный бой в наилегчайшем весе между действующим чемпионом бразильцем Дейвисоном Фигейреду и американцем Алексом Пересом (#4 в рейтинге). Для Фигейреду это будет первая защита после того, как он завоевал вакантный титул чемпиона UFC в реванше против Джозефа Бенавидеса, который состоялся 19 июля 2020 года на UFC Fight Night: Фигейреду vs. Бенавидес 2. Изначально Фигейреду должен был защищать свой титул в бою с американцем Коди Гарбрандтом, который бросил ему вызов, являясь #4 в рейтинге легчайшего веса, но был готов провести бой в наилегчайшем весе. В свою очередь, Перес на этом же турнире должен был провести бой с мексиканцем Брэндоном Морено. Однако 2 октября было анонсировано, что Гарбрандт получил травму руки на тренировке и вынужден отказаться от боя против Фигейреду. Таким образом, он был заменён на Алекса Переса, а Брэндону Морено был найден новый соперник — Брэндон Ройвал.

В качестве со-главного поединка вечера запланирована очередная защита Валентины Шевченко в титульном бою за звание чемпиона в женском наилегчайшем весе с бразильянкой Женнифер Майя (#2 в рейтинге, к моменту проведения турнира опустилась на 3-ю строчку). Шевченко будет защищать чемпионский титул в четвёртый раз. Ранее она удачно защитила свой титул трижды, победив поочерёдно американок Джессику Ай и Лиз Кармуш (в июне и августе 2019 года), а также Кэтлин Чукагян (в феврале 2020 года), после того как завоевала пояс чемпиона в декабре 2018 года в бою против Йоанны Енджейчик на UFC 231.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Майк Перри не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Саша Палатников vs. Луис Косси
 Выступление вечера: Антонина Шевченко и Хоакин Бакли

Последствия турнира 
24 ноября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Маурисиу Руа (#14) после поражения на турнире покинул Топ-15 полутяжёлого веса.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC